Фёдор Гришин:
 Гришин, Фёдор Никитич (1887—1981) — участник Белого движения на Юге России, капитан Генерального штаба.
 Гришин, Фёдор Никитович (1913—1979) — советский военачальник, контр-адмирал, участник советско-японской войны, кавалер ордена Ленина.